Појам Женевска конференција може да се односи на:
 Женевска поморска конференција
 Женевска конференција (1954), о Кореји и Индокини
 Женевска конференција (1973), о арапско-израелском сукобу
 Женевска конференција (1976), о Родезији